Мисс Интернешнл 1996 () — 36-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 26 октября 1996 года в Канадзава (Япония), который выиграла Фернанда Алвес из Португалии.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

  — Мария Ксения Бордон
  — Юлиса Мари Лампе
  — Кайли Энн Уотсон
  — Барбара Ван дер Бекен
  — Элька Гротхенхорст-Пачеко
  — Ана Карина Гойс Хома
  — Александра Де Гранаде Эррасурис
  — Клаудия Инес де Торкорома Мендоса Лемус
  — Зденка Задразилова
  — Сандра Наташа Абреу Матусевичус (Universe 96)
  — Ранджани Рошини Даял
  — Ульрика Тереза Вестер
  — Нэнси Корнелия Делеттрез
  — Андреа Валашевски
  — Шауна Мари Гунн (World 95)
  — Рания Ликуди 
  — Карла Ханнелор Бетета Форкель (Universe 96)
  — Кам Ау
  — Леони Мария Бон
  — Фиона Юэнь Чойвань
  — Эйдур Гейрсдоуттир
  — Флёр Доминик Хавьер
  — Анн Конопни
  — Акико Сугано

  — Ким Чунхва
  — Кристиан Лорент (Europe 96)
  — Александра Петко Петровска (Europe 97)
  — Мэри Фарругия
  — Таня Лиза Читти
  — Кэтлин Уилльямс
  — Эва-Шарлотт Стенсет
  — Бетси Джанет Ачурра
  — Клаудия Росио Мельгарехо
  — Йедда Мари Мендоса Киттилсведт
  — Моника Марта Адамек
  — Фернанда Алвес
  — Лидия Гусман Лопес
  — Юлия Владимировна Ермоленко
  — Кэрел Сиок Лянг Лоу
  — Мартина Яйцайова
  — Роса Мария Касадо Тейшидор
  — Аманда Адама Бава
  — Ибтишем Ламар
  — Гокче Янардаг
  — Наталья Васильевна Козицкая (World 94)
  — Мая Ядира Кашак
  — Карла Андерина Штайнкопф Струве
  — Фам Ань Фыонг

Не участвовали 
  — Присилла Руис
  — Глория Ондина Ривера

См. также 
 Мисс Мира 1996
 Мисс Вселенная 1996

Ссылки 
Официальный сайт «Мисс интернешнл»
Мисс интернешнл — 1996

Мисс интернешнл
События 26 октября
Октябрь 1996 года
1996 год в Японии
Канадзава